Municipio de Flat Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Flat Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Flat Creek (condado de Buncombe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Buncombe.
 Municipio de Flat Creek (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Flat Creek (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Flat Creek (condado de Pettis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pettis.
 Municipio de Flat Creek A (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Flat Creek B (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.